Der Begriff Tsou wird verwendet für

 Das indigene Volk Taiwans der  Tsou (鄒族 Zouzu, auch 曹族 Caozu),
 Den historischen chinesischen Staat Zou